Neutrale Flagge steht für:

 Neutrale Flagge (Sport), Flagge für Sportler, die nicht zu einer Ländermannschaft gehören, siehe Unabhängige Olympiateilnehmer
 Neutrale Flagge (Schifffahrt), Flagge für Handelsschiffe 
 neutrale Flagge, eine Formation in der technischen Finanzanalyse, siehe Flagge und Wimpel (Chartanalyse) #Flaggen

Siehe auch:
 Parlamentärflagge (auch Weiße Flagge), Neutralitäts- und Schutzzeichen des Kriegsvölkerrechts